Der Arena Geisingen Halbmarathon (Eigenschreibweise arena geisingen Halbmarathon) ist ein Just-Inline-Rennen in Geisingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg.

Der Kurs ist 1400 Meter lang und führt mit vielen engen Kurven über 15 Runden durch Geisingen. Ganz in der Nähe befindet sich der Namensgeber des Halbmarathons, die Arena Geisingen. Zusammen mit der Eröffnung des überdachten 200 Meter Inline-Ovals wurde der Halbmarathon ins Leben gerufen.

Der Wettkampf ist seit 2010 Teil des German-Inline-Cups und zieht viele Athleten aus Deutschland und darüber hinaus nach Geisingen. Die Rennklassen werden in „Team Frauen“, „Team Männer“, „Fitness Frauen“ und „Fitness Männer“ unterteilt. Die Klassen gehen jeweils einzeln nacheinander auf die Strecke.

Siegerliste 
Streckenrekorde im Halbmarathon
 Frauen: 36.08,735 min Katja Ulbrich (DEU), 2012
 Männer: 30.34,409 min Yann Guyader (FRA), 2012

Siehe auch 
 German-Inline-Cup

Weblinks 
 Offizielle Website auf www.arena-geisingen.de

Einzelnachweise 

Inlineskating-Wettbewerb
Sportveranstaltung in Geisingen